Julien Albert (né le  à Angers, en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec les Ducs d'Angers dans la Ligue Magnus.

Lors de la rentrée 2019, il s'inscrit à la formation de manager général de club sportif dispensée par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges.

En 2020, il met un terme à sa carrière, après seize saisons en tant qu'hockeyeur professionnel et en étant toujours resté fidèle à un seul club, celui d'Angers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2003-2004 || Bretagne U18 A || France U18 ||11 ||5 ||6 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||25 ||2 ||1 ||3 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||20 ||4 ||0 ||4 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||26 ||4 ||3 ||7 ||30 ||6 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2007-2008 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||26 ||1 ||2 ||3 ||20 ||8 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2008-2009 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||22 ||4 ||1 ||5 ||26 ||10 ||1 ||1 ||2 ||2 	 	 	 	 	 	 
|-
|2009-2010 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||23 ||3 ||9 ||12 ||4 ||11 ||3 ||1 ||4 ||20 
|-
|2010-2011 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||26 ||7 ||12 ||19 ||16 ||7 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
|2011-2012 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||25 ||3 ||5 ||8 ||45 ||11 ||3 ||4 ||7 ||38
|-
|2012-2013 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||26 ||7 ||8 ||15 ||75 ||16 ||5 ||5 ||10 ||12
|-
|2013-2014 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||26 ||6 ||4 ||10 ||30 ||16 ||3 ||2 ||5 ||24	 	 	 	 	 	 
|-
|2014-2015 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||15 ||5 ||7 ||12 ||12 ||10 ||0 ||2 ||2 ||12 
|-
|2015-2016 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||26 ||4 ||16 ||20 ||106 ||16 ||2 ||5 ||7 ||24
|-
|2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||40 ||2 ||4 ||6 ||108 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||29 ||2 ||4 ||6 ||45 ||5 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
|2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 33 || 3 || 8 || 11 || 95 || 5 || 2 || 0 || 2 || 27
|-
|2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 38 || 5 || 3 || 8 || 28 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-

En Coupe de France 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2009-2010 || Ducs d'Angers || Coupe Française ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||4 ||1 ||3 ||4 ||4 
|-
|2010-2011 || Ducs d'Angers || Coupe Française ||6 ||3 ||1 ||4 ||4 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2011-2012 || Ducs d'Angers || Coupe Française ||6 ||1 ||3 ||4 ||8 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2012-2013 || Ducs d'Angers || Coupe Française ||5 ||2 ||1 ||3 ||4 ||5 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|2013-2014 || Ducs d'Angers || Coupe Française ||6 ||1 ||5 ||6 ||2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|2014-2015 || Ducs d'Angers || Coupe Française ||3 ||2 ||2 ||4 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2015-2016 || Ducs d'Angers || Coupe Française ||6 ||1 ||2 ||3 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-

Coupe Continentale 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2014-2015 || Ducs d'Angers || Coupe Continentale ||6 ||1 ||0 ||1 ||10 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2016-2017 || Ducs d'Angers || Coupe Continentale ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Statistiques internationales 

| 2010-2011 ||align="left"| Équipe de France ||align="left"| International || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 1||align="left"|  
|-
| 2011-2012 ||align="left"| Équipe de France ||align="left"| International || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6||align="left"|  
|-
| 2012-2013 ||align="left"| Équipe de France ||align="left"| International || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -||align="left"| 
|-
| 2013-2014 ||align="left"| Équipe de France ||align="left"| International || 10 || 3 || 1 || 4 || 10 || -||align="left"|  
|-

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Angers
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace